Bages kan syfta på:

 Bages, Aude, fransk kommun i departementet Aude
 Bages, Pyrénées-Orientales, fransk kommun i departementet Pyrénées-Orientales
 Bages, Katalonien, en comarca i Katalonien

Se även 
 Bâgé
 Bagé